Imperium steht für:

 Imperium (Rom), im antiken Rom ursprünglich die Amtsgewalt eines Beamten
 später generell den römischen Herrschaftsbereich (Imperium Romanum), siehe Römisches Reich
 davon abgeleitet weitere Großreiche, siehe Weltreich
 einseitige Anordnungsbefugnis (Hoheitsgewalt) eines Rechtsträgers
 eine Schachvariante, siehe Ploy
 Imperium (Archer), Roman von Jeffrey Archer
 Imperium (Harris), Roman von Robert Harris
 Imperium (Kracht), Roman von Christian Kracht
 Imperium (Schauspiel), Schauspiel von Götz Spielmann

Filmtitel:
 Imperium (2014), US-amerikanischer Kurzfilm von Sarah Salazar aus dem Jahr 2014
 Imperium (2016), US-amerikanischer Thriller von Daniel Ragussis aus dem Jahr 2016
 Imperium – Zwei Welten prallen aufeinander, US-amerikanischer Kriminalfilm von Franc. Reyes aus dem Jahr 2002
 Terra X: Imperium, Dokumentationsreihe des ZDF

Siehe auch:
 Britisches Imperium
 Empire
 Imperial
 Imperialismus